Der 56. Rad-Klassiker E3-Preis Harelbeke fand am 22. März 2013 statt. Das Eintagesrennen war teil der UCI WorldTour 2013 und innerhalb dieser das sechste Rennen. Die Distanz des Rennens betrug 211,0 Kilometer.

Es siegte zum Drittel seiner Karriere der Schweizer Fabian Cancellara aus der luxemburgischen Mannschaft  vor dem Slowaken Peter Sagan aus der italienischen Mannschaft  und dem Italiener Daniel Oss aus der US-amerikanischen Mannschaft .

Teilnehmer 
Startberechtigt waren die 19 UCI ProTeams der Saison 2013. Zusätzlich vergab der Veranstalter Wildcards an vier UCI Professional Continental Teams.

Endstand

Weblinks 
 Offizielle Webpräsenz
 E3 Harelbeke 2013 in der Datenbank von ProCyclingStats.com

2013
Radrennen 2013